Miejscowości w USA:
 Fullerton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Fullerton – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 Fullerton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Fullerton – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
Gminy w USA:
 Fullerton (ang. Fullerton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
W Wielkiej Brytanii:
 Fullerton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)